Dybdahl ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Dybdahl (* 1979), norwegischer Musiker
 Vagn Dybdahl (1922–2001), dänischer Historiker